Non è vero... ma ci credo – commedia del 1942 scritta da Peppino De Filippo
 Non è vero... ma ci credo – film del 1952 diretto da Sergio Grieco
 Non è vero ma ci credo – film del 2018 diretto da Stefano Anselmi